Vladimir Novikov (gymnastique) (né en 1970), gymnaste artistique soviétique
Vladimir Novikov (water-polo) (1937–1980), joueur de water-polo soviétique
Vladimir Novikov (politique) (1907–2000), homme politique soviétique